El acrónimo NAA hace referencia a varios artículos:

 Narita International Airport Corporation, compañía responsable de la gestión de Aeropuerto Internacional de Narita ;
 Norwegian Air Argentina, una aerolínea argentina filial de Norwegian Air Shuttle